Elana (Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Elana w Toruniu) – jedyny polski producent włókien poliestrowych.

W latach 70. i 80. XX wieku „Elana” obok „Merinotexu” była sztandarowym zakładem Torunia.

Lokalizacja 
Zakład znajduje się w północno-wschodniej części Torunia, w dzielnicy Katarzynka. Wejście na teren kompleksu zakładowego znajduje się przy ulicy Skłodowskiej-Curie 73.

Historia

Lata 1961–2004 
Budowę zakładu rozpoczęto w 1961 roku, a uruchomienie produkcji nastąpiło w 1963 roku. Zakład ten został zaprojektowany przez Warszawskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, a proces technologiczny był oparty na licencji angielskiej. Warto podkreślić, że budynki zakładu odznaczały się lekką i nowoczesną architekturą i należały do najładniejszych tego typu obiektów w Europie.

Równocześnie z budową zakładu rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego dla jego pracowników, przedszkola, przychodni lekarskiej, a w latach późniejszych także basenu pływackiego. W latach 1973–1974 poprowadzono w kierunku „Elany” linię tramwajową.

W 1993 roku zakład przekształcił się w jednoosobową spółkę skarbu państwa.

W 2001 roku nowymi akcjonariuszami „Elany” zostały Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew oraz Huta Oława.

Po 2004 
Od 2004 roku jedynym właścicielem „Elany” jest firma Boryszew, którego toruński zakład stał się oddziałem.

W budynkach, w których firma nie prowadzi już działalności produkcyjnej, swoją siedzibę znalazło 300 podmiotów gospodarczych różnego typu.

W 2014 roku miasto przejęło kilka ważnych dróg na terenie zakładu, m.in. obecną ulicę Szymańskiego, co ma na celu skomunikowanie tego terenu z miastem, a tym samym ewentualne przyciągnięcie inwestorów, którzy chcieliby zacząć działać na terenie „Elany”.

Produkcja 
W 1963 roku w zakładzie uruchomiono produkcję włókna sztucznego ciętego, a od 1967 roku produkcję włókna ciągłego, jedwabnego. Na początku lat 70. XX w. „Elana” produkowała włókno cięte typu bawełnianego, wełnianego i taśmę konwertowaną w ilości 11 500 ton rocznie.

Stan obecny 
Obecnie „Elana” oferuje włókna przetwarzane na przędze w wełniarskim systemie półczesankowym i czesankowym, włókna przeznaczone na włókniny, formowane metodą chemiczną, termiczną czy igłowania oraz włókna przetwarzane na materiał wypełniający do produkcji kołder, poduszek, śpiworów i zabawek.

Zatrudnienie 
Szczyt zatrudnienia w zakładzie przypadał na koniec lat 70. XX wieku, kiedy to zatrudniał on ponad 7 tys. osób.

Stan obecny

Zobacz też 
 Gospodarka Torunia

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zakładu

Przedsiębiorstwa w Toruniu